Geirnaert :

 Jozef Geirnaert (1790-1859), peintre belge.
 Noël Geirnaert (né en 1951),  archiviste et historien belge. 
 Marguerite Geirnaert (1926-2012),  mezzo-soprano belge